Colbie Caillat (1985-), chanteuse américaine ;
 Dominique Caillat (1956- ), femme de lettres d'origine suisse ;
 Isabelle Caillat (1978-), actrice suisse et haïtienne ;
 Jean-Louis Caillat, auteur-compositeur-interprète français ;
 Michel Caillat, sociologue français spécialiste du sport ;
 Stéphane Caillat (1928-2020), chef de chœur, chef d'orchestre et compositeur français.

Patronyme français
Patronyme suisse